Xicotencatlof Xihcotencatl was de naam van twee personen uit Tlaxcala:
 Xicotencatl de Oudere
 Axayacatl Xicotencatl, zoon van de vorige.
De stad Tlaxcala de Xicoténcatl is naar de laatste genoemd.